Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Martín Jaite 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (Campione)
 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Martín Jaite (finale)
 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Kent Carlsson (semifinali)
 Diego Pérez (terzo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)

 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Martín Jaite (semifinali)
 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Ronald Agénor (terzo turno)
 Fernando Luna (terzo turno)
 Christo Steyn (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1986